PXO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porto Santo (Madera)